Hail! Bright Cecilia, appelée également  (Ode à sainte Cécile), est une œuvre pour voix et orchestre de Henry Purcell composée en 1692.

Cette pièce a été composée sur un texte de  pour la fête de sainte Cécile, patronne des musiciens.

Les festivités remontent à 1683 sur l'initiative de la Musical Society de Londres, réunion de musiciens et d'amateurs. Purcell avait déjà écrit quelques pièces pour les célébrations antérieures mais cette ode reste la plus connue. L'orchestre comprenait  trompettes, timbales, flûtes à bec et basse, ainsi qu’un orgue, chaque instrument ayant une partie solo pour se valoriser. La première représentation fut un réel succès, l’œuvre ayant été bissée.

L'œuvre

Structure

L'œuvre est composée de treize parties et la durée d'exécution demande environ un peu moins d'une heure.

 Symphonie : Introduction—Canzona—Adagio—Allegro—Grave—Allegro
 récitatif (basse et chœurs) : Hail! Bright Cecilia
 Duo : Hark! hark! each tree
 Air (contreténor): 'Tis Nature’s voice
 Chœurs : Soul of the world
 Air (soprano et chœurs) : Thou tun’st this world
 Trio (alto, ténor et basse): With that sublime celestial lay
 Air (basse): Wondrous machine!
 Air (contreténor) : The airy violin
 Duet (contreténor et ténor) : In vain the am’rous flute
 Air (contreténor) : The fife and all the harmony of war
 Duo(deux basses) : Let these among themselves contest
 Chœurs : Hail! Bright Cecilia, hail to thee

Paroles

Autres œuvres musicales consacrées à Sainte Cécile
D'autres compositions en l'honneur de sainte Cécile ont été écrites par Alessandro Scarlatti, Georg Friedrich Haendel (Ode for St. Cecilia's Day) et, beaucoup plus tard, par Benjamin Britten.

Liens externes 
 
 

Cantique ou hymne
Œuvre d'Henry Purcell
Musique classique vocale britannique
Musique classique vocale en anglais